Hike è un termine inglese che si può riferire a:

Hiking, termine inglese sinonimo di trekking o di escursionismo
Hike, uscita di scout
Scrittura alternativa per indicare la divinità egizia Heka